Zambrano ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Zambrano Payán (1915–1991), kolumbianischer Bildhauer
 Antonio Zambrano-Montes (1980–2015), Mexikaner
 Anthony Zambrano (* 1998), kolumbianischer Leichtathlet
 Benito Zambrano (* 1965), spanischer Filmregisseur

 Diane Marie Rodríguez Zambrano (* 1982), ecuadorianische Aktivistin und Politikerin
 Lorenzo Zambrano (1944–2014), mexikanischer Unternehmer in der Zementbranche
 María Zambrano (1904–1991), spanische Philosophin und Lyrikerin
 Mateo de Toro Zambrano y Ureta (1727–1811), Gouverneur von Chile und Präsident der Ersten Regierungsjunta
 Roddy Zambrano (* 1978), ecuadorianischer Fußballschiedsrichter
 Santiago Zambrano (* 1991), ecuadorianischer Badmintonspieler
 Santiago de los Santos Garza Zambrano (1837–1907), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Linares o Nueva León
 Wilson Zambrano (* 1980), kolumbianischer Radrennfahrer